Суперкубок Португалії з футболу 1979 — 1-й розіграш турніру. Учасниками були чемпіон Португалії «Порту» і володар кубка Португалії «Боавішта».

Деталі

Посилання 
 Суперкубок Португалії на rsssf 

1979
Португалія
1979 у португальському спорті